Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Jackson County steht für:

 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Jackson County (Alabama)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Jackson County (Colorado)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Jackson County (Minnesota)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Jackson County (Oregon)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Jackson County (Texas)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Jackson County (Wisconsin)